Three Friends peut désigner :
Three Friends, film muet américain réalisé par David Wark Griffith en 1913.
Three Friends, album du groupe Gentle Giant sorti en 1972.